Edgewater (Alabama)
 Edgewater (Colorado)
 Edgewater (comtat de Volusia), població dels Estats Units a l'estat de Florida
 Edgewater (Nova Jersey)
 Edgewater-Paisano, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas